

São Vicente Ferrer, municipalité située dans l'État du Maranhão
São Vicente Ferrer, municipalité située dans l'État de Pernambouc

Sao Vicente Ferrer